Fabio Grossi – velocista italiano
 Fabio Grossi – attore italiano
 Fabio Grossi – ballerino italiano